Mego steht für:
 SIA Mego,  eine Einzelhandelskette in Lettland
 Mego, ein österreichisches Musiklabel
 Mego Corporation, eine ehemalige US-amerikanische Spielzeugfirma
 einen ehemaligen griechischen Hersteller von Motorrädern und Lastendreirädern (griech. ΜΕΓΚΟ ΑΒΕΕ, heute Nipponia)
 ein gleichnamiger Charakter der Zeichentrickserie Kim Possible